Čínsko-japonská válka může označovat:

 první čínsko-japonská válka mezi Čínou a Japonskem (1894–1895)
 druhá čínsko-japonská válka mezi Čínskou republikou a Japonskem (1937–1945)